A Berzsenyi Aranykoszorús Kötet díj egy magyar költészeti díj, amit 2015-ban alapított az Egyházasberzsenyi Berzsenyi Családi Egyesület, amely felkért öt könyvesboltot (2016-ban), melyek közül három könyvkiadóként is működik, hogy küldjék be a náluk 2015-ben legtöbb példányban eladott versesköteteket. Családi Egyesületi tagokból, irodalomtanárokból és irodalmi szakemberekből álló zsűri döntötte el, hogy melyik verseskötet nyeri el 2016-ban a Berzsenyi Aranykoszorús Kötet díjat.

A versenyre 2016-ban könyvet kínáló könyvesboltok és kiadók
 Bibliás Könyvesbolt
 Írók Boltja
 Libri Könyvesbolt és Kiadó
 Luther Kiadó
 Püski Kiadó és Könyvesbolt

A 2016-os jelöltek

Források 
Ki kapja a Berzsenyi Aranykoszorús Kötet Díjat?, civilhirugynokseg.hu, 2016.05.26.

Magyar irodalmi díjak